Хиршег:

 Хиршег — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Хиршег — посёлок в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.